Krummbek bezeichnet:
 Krummbek, Gemeinde im Kreis Plön
 Krummbek (Lasbek), Ortsteil der Gemeinde Lasbek im Kreis Stormarn 
 Krummbek (Schashagen), Dorf in der Gemeinde Schashagen im Kreis Ostholstein
 Krummbek (Fließgewässer), Bach in den Gemeinden Treia, Wester-Ohrstedt und Wittbek im Kreis Nordfriesland